Touba (Ivoorkust), een stad in Ivoorkust
 Touba (Senegal), een stad in Senegal